

Geografia

Niemcy 
 Roter Berg – dzielnica Erfurtu
 Roter Berg – szczyt w Pogórzu Łużyckim

Polska 
Dawna nazwa szczytu:
 Czerwoniak

Zobacz też 
 Rotberg
 Rothenberg
 Rottenberg